16794 Cucullia – asteroide della fascia principale
 Cucullia (genere) – genere di falene della famiglia delle Noctuidae